Le diacre (du , diákonos « serviteur ») est une personne ayant reçu le premier degré du sacrement de l'ordre dans l'Église catholique. Alors que les prêtres, qui ont reçu le second degré de l'ordre, sont les collaborateurs de l'évêque dans son caractère sacerdotal, le diacre est le collaborateur de l'évêque dans son caractère ministériel.

Histoire 
À la suite des propositions du  du Vatican, l'Église catholique romaine rétablit pour sa partie latine, par le Motu proprio de Paul VI Sacrum Diaconatus Ordinem du , le diaconat permanent ainsi que l'ordination au diaconat d'hommes mariés.

Fondement doctrinal et rôle  
En théologie catholique, le prêtre est le signe du Christ, tête de l'Église (son rôle est celui d'un rassembleur), le diacre, lui, est signe du Christ serviteur. 

Le diacre, comme clerc, est astreint à la lecture de l'office divin.

Le diaconat comme ministère depuis Vatican II

Conditions pour être ordonné diacre (droit canonique catholique) 

L'âge minimum requis par le droit canon (CIC §1031-2) est de vingt-cinq ans pour le célibataire. Pour les mariés qui deviennent diacre, l'âge requis est 35 ans (et la conférence des évêques du lieu peut renforcer cette condition, ainsi, en France, au moins dix ans de mariage sont requis). En cas de veuvage, le marié-diacre est alors soumis à la règle du célibat.

Le diacre en liturgie 
Dans la liturgie catholique, le diacre tient une place de serviteur à l'autel : il porte une étole, portée de travers sur l'épaule gauche, symbolisant la charge de la croix du Christ. Par-dessus l'étole, il porte la dalmatique (dont l'origine remonte au ), symbole du service. 

À la messe, il a la charge de proclamer l'Évangile et peut prêcher : il est, par excellence, le ministre de la parole. Pendant la liturgie eucharistique, il aide le prêtre, en particulier pour la préparation des dons : il remplit de vin le calice et y ajoute l'eau. Il incite les fidèles au geste de paix. Lors de la communion, il distribue le saint sacrement aux fidèles. Enfin, c'est lui qui envoie les fidèles : « Allez dans la paix du Christ ».

Statut du diacre 
Le diacre n’est pas un laïc. Il a reçu le sacrement de l'ordre au premier degré. Il est ordonné au diaconat, mais n’étant qu’au premier niveau de l’ordre, certains diacres peuvent  être mariés.  L'adjectif qualifiant ce qui se rapporte au diaconat est .

À des occasions formelles (dans la formule introductive d’une lettre ou alors qu’il faut présenter formellement un diacre), il convient de désigner un diacre comme « le révérend diacre [Jean Dupont] ».

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Étienne Grieu, Un lien si fort. Quand l'amour de Dieu se fait diaconie, coll. Théologies pratiques, Bruxelles-Montréal-Paris, Lumen Vitae-Novalis-Éd. de l'Atelier. .
 André Haquin, Philippe Weber, Diaconat, , coll. Théologies pratiques, Bruxelles, Lumen Vitae, 1997, 248 p. .
 André Lemaire, Les Ministères aux origines de l'Église : naissance de la triple hiérarchie, évêques, presbytes, diacres, Cerf, 1971
 André Lemaire, Les Ministères dans l'Église, Le Centurion, 1974

Liens externes 

    Le Motu proprio Sacrum diaconatus, sur le site du Vatican 
 Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents, Congrégation pour l'éducation catholique, Congrégation pour le clergé, Vatican
 Site consacré au diaconat, Comité national du diaconat, Église catholique en France 

Titre religieux
Diacre